Антон Пихлер (; 4 октября 1955, Вайц, Австрия) — австрийский футболист, защитник.

Прежде всего известен выступлениями за клуб «Штурм» (Грац), а также национальную сборную Австрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1974 году выступлениями за команду клуба «Штурм» (Грац), в котором провел тринадцать сезонов, приняв участие в 420 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Штурма», был основным игроком защиты команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Санкт-Пёльтен», за команду которого провел четыре игры в течение 1987—1988 годов.

Выступления за сборную 
В 1976 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 10 лет, провел в форме главной команды страны лишь 11 матчей.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1982 года в Испании.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на TransferMarkt
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Штурм»